Улица Леонтовича:
 Улица Леонтовича — улица в Киеве.
 Улица Леонтовича — улица во Львове.
 Улица Леонтовича — улица в Одессе.